Pimpf steht für:
 einen Jungen vor dem Stimmbruch, siehe Pimpf
 ein Mitglied des Deutschen Jungvolks

PIMPF steht für:
 einen Zünder für den Marschflugkörper Taurus (Marschflugkörper)

Siehe auch:
 Pimf (deutscher Rapper)

Abkürzung